Stojanović (en serbe : Cтojaнoвић) est un patronyme d'origine serbe dérivé du prénom  ; il est notamment porté par :

Par ordre alphabétique
 Aleksandar Stojanović (né en 1954), footballeur serbe ;
 Anđelija Stojanović (1987-), joueuse d'échecs serbe ;
 Danilo Stojanović (1877–1967), joueur, entraîneur et dirigeant de football yougoslave ;
 Dejan Stojanović (né en 1959), poète, écrivain, journaliste, philosophe et homme d'affaires serbo-américain ;
 Goran Stojanović (né en 1977), handballeur monténégrin ;
 Jovan Stojanović (né en 1992), footballeur serbe ;
 Ljubomir Stojanović (1860–1930), philologue et homme politique serbe ;
 Luka Stojanović (né en 1994), footballeur serbe ;
 Milan Stojanović (1911–19??), footballeur yougoslave ;
 Miloš Stojanović (né en 1984), footballeur serbe ;
 Mirko Stojanović (né en 1939), footballeur yougoslave ;
 Nina Stojanović (née en 1996), joueuse de tennis serbe ;
 Petar Stojanović (1877–1957), violoniste, compositeur de ballets, d'opérettes et de musique orchestrale serbe ;
 Petar Stojanović (né en 1995), footballeur slovène ;
 Radosav Stojanović (né en 1950), écrivain, journaliste et lexicographe serbe ;
 Slaviša Stojanovič (1969-), footballeur slovène ;
 Sreten Stojanović (1898–1960), sculpteur, dessinateur, aquarelliste et critique d'art serbe ;
 Stevan Stojanović (né en 1964), footballeur serbe ;
 Stevan Stojanović Mokranjac (1856–1914), compositeur et chef d'orchestre serbe.

Notes et références 

en:Stojanović